Чибузор Огастин Оконкво (; 16 декабря 1988, Джос, Нигерия) — нигерийский футболист, защитник клуба «Эль-Канеми Уорриорс». Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.

Биография 
Чибузор Оконкво родился 16 декабря 1986 года в нигерийском городе Джос.

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе второго дивизиона Нигерии — «Габрос Интернешнл». В 2007 году стал игроком «Байельса Юнайтед». В 2009 году в Оконкво был заинтересован английский «Сток Сити», но в итоге он перешёл в нигерийский «Хартленд». В сезоне 2009/10 был признан самым ценным игроком чемпионата Нигерии. В августе 2010 года был на просмотре в российском «Ростове», однако команде не подошёл. В августе 2011 года мог перейти в криворожский «Кривбасс», однако трансфер не состоялся. В конце декабря 2011 года побывал на просмотре в английской «Астон Вилле». В январе 2012 года проходил стажировку в команде «Рединг», однако контракт также не подписал. В апреле 2012 года после прохождения просмотра он не подошёл норвежской «Волеренге».

В 2013 году стал игроком «Энугу Рейнджерс», однако позже выступал на правах аренды за ливийский «Ас-Суэхли». В 2015 году стал игроком нигерийской команды «Ифеаньи Убах», в котором он начинал свою профессиональную карьеру, когда клуб назывался «Габрос Интернешнл». В апреле 2017 года пополнил состав клуба «Эль-Канеми Уорриорс» из Майдугури.

Карьера в сборной 
В мае 2008 года стал победителем товарищеского турнира под названием Интерконтинентальный Кубок, который проходил в Малайзии. В финале нигерийцы обыграли команду Австралии (2:0).

В августе 2008 году главный тренер олимпийской сборной Нигерии Самсон Сиасиа вызвал Чибузора на летние Олимпийские игры в Пекине. В команде он получил 2 номер. Нигерия стала обладателем серебряных наград турнира, дойдя до финала, где проиграла Аргентине (0:1). Джеймс на турнире провёл 5 игр и забил 1 гол в полуфинальном матче против Бельгии.

В составе национальной сборной Нигерии дебютировал 3 марта 2010 года в товарищеской игре против Демократической Республики Конго (5:2). В отборочном турнире на Кубок африканских наций 2012 сыграл в 3 играх, а в квалификации на чемпионат африканских наций 2014 Оконкво провёл всего 1 матч. Всего за сборную он выступал с 2010 по 2013 год и сыграл в 10 играх.

Достижения 
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1): 2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки ФК «Ифеаньи Убах»
Игроки ФК «Байельса Юнайтед»
Игроки ФК «Хартленд»
Игроки ФК «Энугу Рейнджерс»
Игроки ФК «Ас-Суэхли»
Игроки ФК «Эль-Канеми Уорриорс»